Johan Hammarström kan avse

Johan Hammarström (bruksherre) – bruksherre (1632–1699) 
Johan Hammarström (stolmakare) – stolmakare i Stockholm, verksam 1794–1812
Johan Hammarström (förläggare) – förläggaren i Umeå, född 1974 
Johan Hammarström (organist) – biträdande domkyrkoorganisten i Västerås, född 1977